Суперкубок Саудівської Аравії з футболу 2015  — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 серпня 2015 року між чемпіоном Саудівської Аравії клубом Ан-Наср та володарем Королівського кубка Саудівської Аравії клубом Аль-Гіляль.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на goalzz
 Матч на globalsportsarchive

2015
Саудівська Аравія
Серпень 2015
2015 у Саудівській Аравії